Аббревиатура ВПФ может обозначать:

 ВПФ (Высшие психические функции) — процессы нервной деятельности, специфичные для человеческой психики
 ВПФ (Взрыватель полевых фугасов) — советский комбинированный взрыватель натяжного и наклонного действия времен Второй мировой войны